Lyons, az ausztráliai Canberra egyik elővárosa
 Lyons, település Georgia államban
 Lyons, település Illinois államban
 Lyons, település Kansas államban
 Lyons, település New York államban
 Lyons, város Oregon államban